Куйбишево () е топоним за населени места в бившия СССР, наименувани в чест на съветския политик Валериан Куйбишев (Валериан Куйбышев, 1888-1935) или на брат му генерал Николай Куйбишев (1893-1938).

Топоними 
 Казахстан
 Куйбишево – предишно име на 6 села

 Русия
 Куйбишево – селище от градски тип в Крим
 Куйбишево – 2 посьолка (вкл. в Крим)
 Куйбишево – 5 села
 Куйбишево – изчезнало село в Крим

 Украйна
 Куйбишево – селище от градски тип в Запорожка област
 Куйбишево – селище от градски тип в Крим
 Куйбишево – 2 посьолка (вкл. в Крим)
 Куйбишево – 7 села
 Куйбишево – изчезнало село в Крим
 Куйбишево – предишно име на село в Донецка област

 Узбекистан
 Куйбишево – предишно име на град Риштон, Ферганска област

Вижте също 
 Куйбишев (пояснение)
 Новокуйбишевск